Adjunto da jurema — conjunto de rituais que fazia parte do hoje chamado "complexo ritual da jurema"
 Termos da oração — em análise sintática, há os termos da oração classificados como adjunto adverbial e ajunto adnominal
 Operador adjunto — conceito matemático da análise funcional
 Secretário de Estado — cargo da administração pública que em certas hierarquias pode contar com um secretário-adjunto
 Matriz adjunta — em álgebra linear, matriz transposta de sua matriz dos cofatores quando do tipo quadrada

Ver também 
 Adjuntas — cidade pequena encravada nas montanhas em Porto Rico
 Adido militar — oficial das Forças Armadas acreditado junto de uma representação diplomática
 Adjuvante — matéria prima adicionada à forma farmacêutica
 Adjunção (teoria das categorias)
 Adjunção (teoria dos corpos)